Артман () — немецкая фамилия. Известные носители:

  (род. 1986) — немецкий футболист.
 Артман, Магдалена (1785—1845) — чешский прозаик. Одна из первых чешских поэтесс.
  (1868–1902) — австрийский художник.
 Артман, Ханс Карл (1921—2000) — австрийский поэт, прозаик, драматург, переводчик, крупнейшая фигура немецкоязычной экспериментальной литературы.
  (1871—1939) — австрийский архитектор.